krakowiak – taniec ludowy
 krakowiak – muzyczna forma taneczna
 krakowiak – mieszkaniec okolic Krakowa (mieszkaniec Krakowa to krakowianin)
 krakowiak – mężczyzna ubrany w krakowski strój ludowy
 Krakowiacy – grupa etnograficzna
 Krakowiak – nazwisko
 „Krakowiak” – pseudonim Janusza Treli,  polskiego gangstera, członka tzw. „grupy katowickiej”
 ORP Krakowiak (ujednoznacznienie)
 Pesa Krakowiak – krakowska wersja tramwaju Pesa Twist